Осмонд () — английская фамилия. Известные носители:

 Осмонд, Донни (род. 1957) — американский певец и актёр, в прошлом идол подростков.
 Осмонд, Кэйтлин (род. 1995) — канадская фигуристка.
 Осмонд, Мари (род. 1959) — американская певица, актриса.
 Осмонд, Флорис (1849—1912) – французский учёный, инженер-металлург и металловед.